

Geografia
 Iba – municipalità delle Filippine capoluogo della Provincia di Zambales

Sigle 
 Important Bird and Biodiversity Area – tipo di area naturale protetta
 International Bartenders Association – organizzazione di baristi
 International Basketball Association – lega di pallacanestro nordamericana 1995-2001
 International Boxing Association – federazione di pugilato
 Israel Broadcasting Authority – televisione pubblica dello stato di Israele attiva dal 1948 al 2017

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua iban

Persone 
Iba di Edessa (...–457) – teologo, scrittore e arcivescovo siro
Erol Iba (1979) – calciatore indonesiano
Henry Iba (1904-1993) – allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 9432 Iba – asteroide
 Diocesi di Iba – sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di San Fernando
 IBA – esposizione di architettura tenutasi a Berlino Ovest nel 1984 e nel 1987